Il doppio femminile  del Pacific Life Open 2003 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2003.

Lisa Raymond e Rennae Stubbs erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme.
La Raymond ha fatto coppia con Lindsay Davenport e la Stubbs con Elena Bovina.

Bovina e Stubbs hanno perso ai quarti contro Jelena Dokić e Nadia Petrova.

Davenport e Raymond hanno vinto in finale 3–6, 6–4, 6–1 contro Kim Clijsters e Ai Sugiyama.

Teste di serie

 Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez (semifinale)
 Cara Black /  Elena Lichovceva (quarti di finale)
 Kim Clijsters /  Ai Sugiyama (finale)
 Elena Bovina /  Rennae Stubbs (quarti di finale)

 Janette Husárová /  Svetlana Kuznecova (secondo turno) 
 Daniela Hantuchová /  Meghann Shaughnessy (primo turno) 
 Jelena Dokić /  Nadia Petrova (semifinale) 
 Lindsay Davenport /  Lisa Raymond (campionesse)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Pacific Life Open 2003